A Associazione Sportiva Pescina Valle del Giovenco foi uma equipe italiana de futebol sediada na cidade de Pescina, na região dos Abruzos.

Fundada em 2005, alcançou seu melhor momento na temporada 2008–09, quando foi promovida da Eccelenza (sexta divisão) para a Série D.

Para alcançar tais objetivos, a Valle del Giovenco contratou alguns jogadores conhecidos na "Bota": César (ex-Internazionale e Lazio), Alessandro Birindelli (ex-Juventus), Desmond N’Ze (ex-Verona e Inter), Lampros Choutos (também ex-atleta da Inter) e Gionatha Spinesi (que atuou por Bari e Catania).

Tem como cores oficiais o verde e o branco. Seu estádio é o Stadio dei Marsi, com capacidade de 4.500 lugares.

Uniforme
O uniforme principal da Valle del Giovenco era composto de camisa branca com listras horizontais verdes, calção branco e meias verdes. A combinação reserva consistia nas mesmas cores, só que as mangas eram verdes e a camisa era predominantemente branca. O calção passava a ser verde e as meias, brancas.

Apelido
A torcida da Valle del Giovenco apelidava a equipe de Lobos, que além de ser o mascote da agremiação, está presente no escudo.

Falência
Em meados de 2010, quando ainda era conhecido como Pescina VG e sofreu com violentos problemas financeiros, o clube decretou falência. Para tentar o retorno ao futebol profissional, a equipe passou a se chamar Football Club Avezzano Valle del Giovenco.

Principais jogadores 
  Alessandro Birindelli
  Gionatha Spinesi
  Desmond N'Ze
  César
  Lampros Choutos

Ligações externas 
 Site da AS Pescina Valle del Giovenco

Clubes de futebol fundados em 2005
Valle del Giovenco
Clubes de futebol extintos em 2010